Saraca – famiglia nobile della Repubblica di Ragusa
Saraca – genere di piante della famiglia delle Fabaceae
Elio Saraca (? – 1360 o 1373) – vescovo cattolico e diplomatico italiano